Horvátország
Mihovljan Drávaszentmihály falu Csáktornya községben Muraköz megyében
Mihovljan falu és község, Krapina-Zagorje megyében